Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску були чинними чемпіонками, але цього разу Нікулеску вирішила не брати участі.
Бегу грала в парі з Сімоною Халеп, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Менді Мінелла.
Гарбінє Мугуруса і Марія Тереса Торро Флор виграли титул, у фіналі перемігши пару Бабош і Мінелла з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Moorilla Hobart International 2013